Vaporizer, een apparaat dat wordt gebruikt om stoffen te verdampen voor inhalering
 E-sigaret, een apparaat waarin een vloeistof elektrisch wordt verdampt
 Shishapen, een elektronische vaporizer met verschillende smaken
 Waterpijp, een apparaat voor het roken van gearomatiseerde pijptabak